Adama steht für:

 Adama (Äthiopien) (auch Nazret), Stadt in Äthiopien
 Adama, biblischer Name einer antiken Stadt in Jordanien, siehe Adam (biblische Stadt)
 Adama, Künstlername von Jim Reeves (Sänger, 1968) (1968–2016), deutscher Sänger, Songwriter und Musikproduzent
 Adama (Film), französischer Animationsfilm von Simon Rouby (2015)
 Adama (Unternehmen), israelisches Chemieunternehmen
 Zaïde/Adama, Bearbeitung des Singspiel-Fragments „Zaide“ durch Chaya Czernowin

Adama ist der Familienname folgender Personen:

 Diomande Adama (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Modibo Adama (um 1786–1847), Anführer im Dschihad der Fulbe und Gründer des Emirates Adamaua
 Osumanu Adama (* 1980), ghanaischer Boxer
 Samba Adama (* 1955), mauretanischer Ringer